Дарк-ембієнт (англ. Dark — «темний», «похмурий»; англ. Ambient — «навколишній») — музичний напрямок на стику ембієнту та індастріалу.
 Дарк-кабаре (англ. dark cabaret) — музичний напрямок.
 Дарк-метал, Дарк-ме́тал (також дарк-, грец. Dark metal, від dark — «темний») — музичний напрямок.
 Дарк-психоделік-транс  (, темний псай (dark psy), чорний транс (black trance), хоррор-транс (horror trance), хорор-псай (horror psy) — найшвидше і спотворене відгалуження психоделік-трансу, з прискореним біт-ритмом (145—180 ударів в хвилину) і тому характеризується як «темний».
 Мірей Дарк, Міре́й Дарк (фр. Mireille Darc; *15 травня 1938(19380515), Тулон — 28 серпня 2017) — французька кіноакторка. 
 Дарк (округ, Огайо), Округ Дарк () - округ (графство) у штаті Огайо, США. 
 Ейнджел Дарк, Е́йнджел Дарк (англ. Angel Dark; нар. 11 квітня 1982 року, Собранці, Словаччина) — словацька порноакторка та модель. 
 Дарк-фолк, Неофолк (дарк-фолк, апокаліптик-фолк) англ. neofolk, dark folk, apocalyptic folk) — музичний напрямок в рок-музиці.